Анастасия Васильева:
 Васильева, Анастасия Александровна (род. 2002) — российская волейболистка.
 Васильева, Анастасия Андреевна (род. 1993) — российская спортсменка-пятиборка.
 Васильева, Анастасия Назаровна (1913—1988) — советский передовик производства в сельском хозяйстве; Герой Социалистического Труда. 
 Васильева, Анастасия Юрьевна (род. 1992) — украинская теннисистка.